Han este un termen din multe culturi asiatice.  Râul Han  se poate referi la unul din următoarele,

Râuri 
 Râul Han (Guangdong) (Han-jiang, 韩江), râu din sud-estul Chinei, care se varsă în Marea Chinei de Sud
 Râul Han (Hubei) (Han-shui, 漢水 ori Han-jiang, 漢江), cel mai lung afluent al fluviului Yangtze, al treilea fluviu ca lungime al planetei, China
 Râul Han (Coreea) (Han-gang, 한강, 漢江), râu din Coreea de Sud, care străbate orașul Seul, capitala țării
 Râul Han (Taiwan) (Han-xi, 旱溪), râu care străbate orașul Taichung, al doilea oraș ca mărime din Taiwan
 Râul Han (Vietnam) (Sông Hàn 滝汗 ori Hàn giang 汗江), care se varsă în Marea Chinei de Sud la Đà Nẵng

A se vedea și 
 Râul Xihan sau Râul Han de Vest (), unul din afluenții de nord ai râului Jialing din China

Pagini de dezambiguizare conexe 
 Hanjiang (dezambiguizare)
 Han (dezambiguizare)

Dezambiguizare râuri
Nume proprii
Terminologie asiatică
Terminologie geografică